Resen peut désigner :

Toponymie moderne

Resen (en bulgare Ресен), village bulgare de l'obchtina de Veliko Tarnovo, situé dans l'oblast de Veliko Tarnovo ;

Resen (en macédonien Ресен) municipalité macédonienne;
Resen, ville macédonienne;

Resen (en serbe Ресен), village serbe de la municipalité de Bosilegrad, situé dans le district de Pčinja.

Toponymie antique 
 est aussi une orthographe française courante d'une ville de Mésopotamie, citée dans le verset 12 du chapitre 10 de la Genèse, située entre Ninive et Calah, et qui aurait été fondée par Nimrod.

Patronyme 
 Peder Hansen Resen (1625-1688) est un historien danois.

Homonymie de localités